Between Heaven and Hell steht für:

 Between Heaven and Hell, Originaltitel von Feuertaufe (1956), US-amerikanischer Film von Richard Fleischer
 Between Heaven and Hell (Jane), Album der Band Jane (1977)
 Between Heaven and Hell, Originaltitel von Zwischen Himmel und Hölle (Buch), Buch von Peter Kreeft (1982)
 Between Heaven and Hell (Wylde), Song von Zakk Wylde (1996)
 Between Heaven and Hell (Firewind), Album der Band Firewind (2002)
 Between Heaven ’n Hell, Album der Resurrection Band (1985)